Evanescence (на български: „Мимолетност“) е третият студиен албум на американската метъл група Еванесънс.

Албумът излиза на 11 октомври 2011 г. Групата започва писането на албума през юни 2009 г., но датата на издаване се променя няколко пъти.

Първо, на 22 февруари 2010 г., групата влиза в студиото за записване на албума с продуцента Стийв Лилиуайт, но по-късно прекъсват записването, защото не се получава.

През това време, албумът е планиран за издаване през лятото на 2010 г., но заради непредвидените обстоятелства, плановете се провалят и по-късно бандата започва да пише нов материал за албума.

На 11 април 2011 г. се връщат обратно в студиото с нов продуцент – Ник Разкулинекс, и през юли 2011 г. албумът е приключен и издаден на 11 октомври 2011 г.

Списък на песните 
 Всички песни са продуцирани от Ник Разкулинекс.

Класации 

Албуми на Еванесънс
Музикални албуми от 2011 година